Джаясингх — фамилия.

 Джаясингх, Ромеш — крикетчик Шри-Ланки.
 Джаясингх, Стэнли — крикетчик Шри-Ланки.
 Джаясингх, Сунил — крикетчик Шри-Ланки.
 Джаясингх, Сусантика — легкоатлетка Шри-Ланки.